La saison 2008-2009 de Eredivisie est la cinquante-troisième édition de la première division néerlandaise.

Lors de cette saison, le PSV Eindhoven tente de conserver son titre de champion des Pays-Bas face aux dix-sept meilleurs clubs néerlandais lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

La Coupe Intertoto ayant vu sa dernière édition en 2008, seules cinq places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la dernière place étant celles du vainqueur de la KNVB-Beker 2008-2009.

À l'issue du championnat, c'est l'AZ Alkmaar qui est sacré champion des Pays-Bas pour la troisième fois de son histoire.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club sacré champion se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2009-2010, le club arrivé deuxième se qualifie quant à lui pour le  de qualification des non-champions de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la KNVB-Beker prend la première des quatre places en Ligue Europa 2009-2010, les trois autres places reviennent au troisième, au quatrième et au vainqueur des playoffs du championnat. Il est à noter que cette dernière place ne qualifie que pour le deuxième tour de qualification et que la place de quatrième ne qualifie que pour le troisième tour de qualification alors que les deux précédentes sont qualificative pour les barrages.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Playoffs

Coupe d'Europe 

Le vainqueur est qualifié pour la Ligue Europa 2009-2010.

Relégation 

Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 2008
Sport aux Pays-Bas en 2009
Pays-Bas